O termo chifrudo pode referir-se a:
 Chifrudo, uma canção por Lia Clark com a participação de Mulher Pepita do álbum Clark Boom.

Baiacu-de-chifre (peixe).
O diabo.
O Monumento Solarius, na saída de Brasília via BR-040.
Ao fruto da planta Cucumis metuliferus, também conhecido por pepino africano ou kiwano.

Desambiguação